Noruega està dividida en 356 municipis (kommuner), els quals es troben en 11 regions administratives anomenades comtats (fylker). La capital del país, Oslo, és considerada municipi i comtat a la vegada.

Els municipis són la unitat atòmica dels governs locals de Noruega i són els responsables de l'educació primària (fins al desè grau), l'assistència sanitària, serveis de la gent gran, l'atur, i altres serveis socials, així com de la zonificació, el desenvolupament econòmic i les carreteres municipals. Els serveis d'aplicació de la llei i de l'església es proporcionen a escala nacional a Noruega.

Els municipis experimenten una consolidació contínua. El 1930 hi havia 747 municipis a Noruega. El gener de 2018 n'hi havia 422, i hi ha plans per a fer noves fusions. Cada municipi té una forma oficial escrita de la llengua noruega: bokmål, nynorsk o neutral.

Llista de municipis 
A continuació es mostra la llista de municipis de Noruega a data d'1 de gener de 2016:

Notes

Referències

Enllaços externs 

 Ministry of Local Government and Regional Development

 

Llistes de municipis